Marc Petit peut désigner :
 Marc Petit (1947-), écrivain et poète français ;
 Marc Petit (1961-), sculpteur français.